Хомайко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хомайко, Ия Павловна (более известна под фамилией Мацюк; 1920—2008) — советская певица (лирико-драматическое сопрано).
 Хомайко, Юрий Николаевич — харьковский журналист, театральный и литературный критик, искусствовед, эссеист.